Grube Messel bezeichnet:

 den Ortsteil Grube Messel (Messel) der Gemeinde Messel
 die UNESCO-Welterbestätte Grube Messel